Vitré puede referirse a: 

 Vitré, comuna de Deux-Sèvres.
 Vitré, comuna de Ille y Vilaine.